Лучший игрок года в мире Международной федерации гандбола () — ежегодная награда, которая вручается Международной федерацией гандбола лучшим гандболисту и гандболистке по результатам выступления на клубном уровне и уровне сборных. Лучшие игроки выбираются на основании голосования экспертов, представителей СМИ и болельщиков.

Награда впервые была вручена по итогам 1988 года. В 1991, 1992, 1993 и 2017 годах награждения не производились. Чаще всего награду получали француз Никола Карабатич (2007, 2014, 2016), датчанин Миккель Хансен (2011, 2015, 2018) и румынка Кристина Нягу (2010, 2015, 2016, 2018).

Список лауреатов

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов на сайте ИГФ  

Гандбол